Сальсо — самая длинная река Сицилии.
 Сальсо — река на Сицилии, приток Симето.
 Сальсо — заболоченное озеро в коммуне Манфредония на Адриатическом побережье Италии.
 Сальсо — канал в Венеции.